Herdman peut faire référence à :
 John Herdman (né en 1975), un footballeur et entraîneur anglais,
 Joshua Herdman (né en 1987), un acteur et un pratiquant d'arts martiaux mixtes britannique,
 William Abbott Herdman (1858-1924), un naturaliste britannique.